Hans Bocksberger ist der Name folgender Personen:

* Hans Bocksberger der Ältere (um 1510–1561), Maler der Hochrenaissance
 Hans Bocksberger der Jüngere (1539–1587), Maler (auch Johann Melchior Bocksberger)